Epping har flere betydninger:

Stednavne

Europa 
 Epping, Essex, England

Australien 
 Epping, New South Wales
 Epping, Victoria

USA 
 Epping, New Hampshire
 Epping, North Dakota

Sydafrika 
 Epping, Cape Town

Personer 
 Joseph Epping (1835–1894), tysk astronom og assyriolog